El nombre Catello Amarante puede referirse a las siguientes personas:

Catello Amarante, remero italiano nacido en 1779;
Catello Amarante, remero italiano nacido en 1990.